Baimiaozi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baimiaozi (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Baimiaozi (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar